Acanthella peut désigner :
 Acanthella, un genre d'éponges de la famille des Dictyonellidae ;
 Acanthella, un genre de plantes de la famille des Melastomataceae.